The Perfect World Masters    — турнир по игре Dota 2, профессионального сезона 2017-2018 Dota Pro Circuit, категории майнор (Разыгрываются 300.000$ и 300 баллов), организованный компанией Perfect World, который прошел в Шанхае в ноябре 2017 года. 

Участие в турнире приняли несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в международных квалификациях. Отборочные квалификации прошли 25 сентября - 1 октября 2017 и определили команды, которые поедут в Шанхай для участия в финальной части соревнования.

Приглашённые команды 
Прямые путёвки для участия в финальной стадии получили три коллектива:  Newbee,  LGD.Forever Young и  Team Secret. Оставшиеся 7 вакантных мест были разыграны в региональных квалификациях.

Региональные отборочные  
Отборочные соревнования традиционно прошли в шести регионах. Из каждого региона в финал турнира вышли по одной лучшей команде, из отборочного турнира Китая в финал турнира вышли две команды:

Участники отборочных:

Квалификация в регионе Китай 
Из отборочного турнира Китая в финал турнира вышли две команды.

Квалификация в регионе ЮВ Азия

Квалификация в регионе СНГ

Квалификация в регионе Европа

Квалификация в регионе Сев. Америка

Квалификация в регионе Юж. Америка

Финальная часть   
Участие в турнире приняло 10 команд. В групповой стадии коллективы были разбиты на две группы, где сыграли друг с другом матчи серии из двух игр. Команды занявшие в группах последнее место покинули турнир, а остальные восемь выступили в плей-офф.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-Офф

Результаты

Примечания 

Dota Pro Circuit 2017-2018
2017 год в киберспорте